Toponímia:
 Albin (Wyoming), població dels Estats Units a l'estat de Wyoming
 New Albin, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Biografies:
 Prenom:
 Albin Lermusiaux (1874-1940), atleta francès i llançador
 Albin Moller (Straupitz, 1541 - Altdöbern, 1618), escriptor i teòleg sòrab
 Albin Planinc (1944, Briše – 2008, Ljubljana), Gran Mestre d'escacs eslovè
 Ferdinand Albin Pax (1858, Dvůr Králové nad Labem – 1942, Wroclaw), científic alemany 
 Cognom:
 Adolf Albin (Bucarest, 1848 – Viena, 1920), jugador d'escacs romanès
 Juan Ángel Albín Leites (1986, Salto), futbolista uruguaià
 Tomás Villalba Albín (Dolores, Banda Oriental, 1805 - Montevideo, 1886), polític i empresari uruguaià, President de la República l'any 1865